El príncipe Leopoldo de Sajonia-Coburgo-Gotha-Koháry (Viena, 31 de enero de 1824 - ídem, 20 de enero de 1884) fue un príncipe y militar austríaco de origen alemán de la Casa de Sajonia-Coburgo y Gotha.

Biografía 
Fue el cuarto de los hijos y tercero de los hijos varones del matrimonio formado por el príncipe Fernando de Sajonia-Coburgo-Gotha y la princesa María Antonia de Koháry.

Vivió su infancia y juventud en Viena. Fue considerado como el candidato del gobierno inglés para ser esposo de la reina Isabel II de España. Esta candidatura se debía a los fuertes lazos del Reino Unido con la casa de Sajonia-Coburgo-Gotha. El candidato era primo hermano del marido de la reina Victoria, Alberto; sobrino del rey Leopoldo de Bélgica y primo hermano del rey Fernando II de Portugal casado con la reina María II.  Finalmente Isabel II contraería matrimonio con su primo, el infante español Francisco de Asís.

Siguió la carrera militar en el Ejército austrohúngaro, llegando al rango de Generalmajor, correspondiente al rango español de general de división. También tuvo una gran afición a la música, siendo amigo entre otros artistas de Johann Strauss.

En 1862, heredó de su madre un palacio en Viena, en el que residió hasta 1865.

Murió en 1884 y fue enterrado en el Mausoleo Ducal de Coburgo. Su viuda se trasladó a residir en París.

Matrimonio y descendencia 
El 21 de abril de 1861, en la Schottenkirche de Viena, contrajo matrimonio morganático con la compositora Constanza Geiger, después titulada baronesa de Ruttenstein por su primo Ernesto II de Sajonia-Coburgo-Gotha. En 1860, antes de contraer matrimonio habían tenido un hijo, Francisco, barón de Ruttenstein, que moriría en 1869.

Títulos, órdenes y empleos

Títulos 

 Su Alteza Serenísima el príncipe Leopoldo de Sajonia-Coburgo-Gotha, duque de Sajonia.

Órdenes 

 Caballero gran cruz de la Orden de la Casa Ernestina de Sajonia. (   Ducados Ernestinos, 1842)
Caballero gran cruz de la Orden de la Torre y de la Espada. ( Reino de Portugal, 1836)

Empleos 

 Mayor general (Generalmajor) del Ejército Imperial y Real. ()

Ancestros

Referencias 

Militares del Imperio austrohúngaro
Príncipes de Sajonia-Coburgo-Gotha
Nacidos en Viena
Caballeros grandes cruces de la Orden de la Casa Ernestina de Sajonia
Duques de Sajonia
Generales mayores del Ejército del Imperio austrohúngaro
Fallecidos en Viena
Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha-Koháry